Brisanje identiteta ili čišćenje identiteta je naziv za strategiju koju je, prema tvrdnjama tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i organizacije Hjuman rajts voč, primenjivala srpska vlast na Kosovu tokom srpsko-albanskog sukoba krajem 1990-ih.

Suština tvrdnji o brisanju identiteta 
U izvještaju organizacije Hjuman rajts voč navodi se da su tokom rata na Kosovu i Metohiji 1999, srpske i jugoslovenske snage hotimično sprovodile kampanju "brisanja identiteta" u kojoj su kosovskim građanima albanske nacionalnosti oduzimana i uništavana lična dokumenata i drugi dokazi o državljanstvu. Takođe se tvrdi da su izbeglicama proteranim u Albaniju oduzimani dokumenti (lične karte, pasoši, itd.) a prilikom prelaska granice bili su primoravani da uklanjaju registarske tablice s automobila i traktora. Propagandni izvori su tvrdili da su Vojska Jugoslavije i MUP Srbije vršili oduzimanje dokumenta na izlazu iz zemlje i da su izbeglicama govorili da više nikada neće smeti da se vrate. Izveštaji iz propagandnih izvora navode da su uništavani glasački spiskovi i ostali popisi građana Kosova i Metohije. Tvrde se i da su uništavane centralne i opštinske arhive i matične knjige i da su na taj način mnogi građani Kosova i Metohije albanske nacionalnosti ostali bez ikakvih dokaza o svom identitetu.

Kritike

Vidi još 
 NATO propaganda i agresija na SRJ

Reference 

Dokumenti
Putne isprave
NATO bombardovanje SRJ 1999.
Istorija Srbije u savremenom dobu
Istorija Kosova i Metohije
Diskriminacija
Kriminal
Politika Srbije
Policija i vojska Srbije